Tavastia kan syfta på:

Tavastia – nylatinska namn på ett historiskt landskap i Finland, se Tavastland
Tavastiaklubben – rockklubb i Helsingfors

Se även
Egentliga Tavastland – ett landskap i Finland